Wermelinger ist der Familienname von:

 Daniel Wermelinger (* 1971), Schweizer Fußballschiedsrichter
 Otto Wermelinger (* 1939), Schweizer Kirchenhistoriker (Patristiker)